Сергей Александрович Возный (; ) — украинский политик, общественный деятель, предприниматель, экс-глава Киево-Святошинской РГА, председатель общественной организации «Орхусская лесохозяйственная ассоциация Украины»; кандидат наук по государственному управлению, доктор философии.

Образование 
В 1995 году окончил Горщиковскую среднюю общеобразовательную школу I—III ступеней.

В 1997 году — Киевское медицинское училище № 3.

В 2005 году — Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых», квалификация — горный инженер.

В 2007 году — Киевский славистический университет по специальности «Административный менеджмент», квалификация — менеджер по административная деятельность.

В 2011 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», квалификация — магистр государственного управления. Ученое звание: кандидат наук по государственному управлению, доктор философии.

В 2013 году — Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности «Автоматизированное управление технологическими процессами», квалификация — специалист по автоматизированному управлению технологическими процессами.

В 2017 году — Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Право», магистр.

Карьера 
По окончании медучилища с января 1998 по апрель 1999 — массажист в Территориальном центре медико-социальной помощи, социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан Старокиевского р-на Киева.

С февраля 2000 по ноябрь 2005 — заместитель главы cекретариата Политической партии малого и среднего бизнеса Украины.

С ноября 2005 по сентябрь 2006 — занимался предпринимательской и общественной деятельностью.

С апреля 2008 по июль 2008 — заместитель директора по развитию перспективных направлений работы ГП «Энергоэффективность».

С июля 2008 по ноябрь 2009 — директор ГП «Учебно-экспертный центр НАЭР».

С ноября 2009 по февраль 2010 — первый заместитель директора ГП "Научно-исследовательское производственно-техническое агентство «Стратегия регионального развития».

С февраля 2010 по апрель 2014 — директор ГП «Центр строительного и энергоэффективного инжиниринга».

С ноября 2010 по октябрь 2015 — депутат IV созыва Вышгородского районного совета Киевской области.

С апреля 2014 по октябрь 2014 — председатель Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области.

Присвоено 5 ранг государственного служащего.

С сентября 2015 по апрель 2018 — исполнительный директор ООО «Екоенергопром».

С октября 2015 по настоящее время депутат VII созыва Киево-Святошинского районного совета Киевской области. Беспартийный.

С августа 2017 по май 2019 — ФОП.

С мая 2018 по ноябрь 2019 год — заместитель директора — начальник юридического отдела ООО «Енергоекосервис».

В 2019 году баллотировался в народные депутаты по 95 избирательному округу.

Награды 
 Почетная грамота Национального агентства по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов.
 Почетная грамота Вышгородского районного совета.
 Почетная грамота Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Конфликты 
В 2018 году стал участником скандала вокруг регионального телеканала «Правда тут», который, согласно заявлениям в СМИ, подвергся рейдерскому захвату. При этом С. Возный, будучи главным спонсором «ПравдаТут» на протяжении нескольких лет, заявил, что совладелец канала Иван Гришин причастен к незаконному изменению состава учредителей «ПравдаТут», а также обвинил его в растрате средств, выделенных на "подъем спутника через «Укркосмос», в результате чего в 2019-м С. Возный заявил о разрыве деловых отношений.

Примечания 

Депутаты районных советов Украины
Персоналии:Вышгородский район
Главы районных государственных администраций Украины
Персоналии:Киево-Святошинский район
Кандидаты наук государственного управления